

События 

 Последний рейд викингов на английское побережье.
 1048 — Папа римский Дамасий II, немец.
 1048—1148 — Династия Зиридов в Тунисе.
 1048—1049 — Один из вождей Альморавидов, Абу Бекр, напал на Гану.
 1048—1049 — Начало вторжений сельджуков в Армению во главе с Тогрул-беком. Турки-сельджуки разоряют Арзни.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1048 году
 Омар Хайам
 Алексей I Комнин (1048—1118), первый император Византии из династии Комнинов.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1048 году
 Аль-Бируни

См. также